Le nom dUSS Chesapeake a été porté par plusieurs navires de lUnited States Navy :

 l', une frégate de 38 canons en service de 1800 à 1813 puis capturée par la Royal Navy ;
 l'USS Chesapeake, un sloop renommé  en 1799 alors qu'il était encore en construction, lancé en 1799 et vendu en 1801 ;
 , un navire école renommé USS Severn le  ;
 l', un remorqueur en service de mars à  ;
 le , un navire de ravitaillement en service de 2000 à 2009.

Voir aussi 
 

Chesapeake